Evil (englisch, als Adjektiv: ‚böse‘, ‚schlecht‘, als Substantiv: ‚das Böse‘) steht für:

 Evil (Roman), den 1989 veröffentlichten Roman des Autors Jack Ketchum
 Evil (2003), einen schwedischen Spielfilm
 Evil (2005), einen griechischen Horrorfilm
 Evil (Band), eine japanische Metal-Band
 Evil (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (seit 2019)
 eine EP der schwedischen Band Abruptum
 das Pseudonym des schwedischen Musikers Morgan Steinmeyer Håkansson

EVIL steht für:
 Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, Digitalkameras mit elektronischem Sucher und Wechselobjektiv, siehe Systemkamera#MILC

Siehe auch:
 Bert is Evil

Abkürzung